Ансе́льмо () — испанская фамилия и имя.

Фамилия 
  (род. 1985; настоящее имя Виктория Кукуле, псевдоним взят в честь Фила Ансельмо) — латвийская певица.
 Ансельмо, Джованни (род. 1934) — итальянский художник и скульптор.
 Ансельмо, Тони (род. 1960) — американский актёр озвучивания и мультипликатор.
 Ансельмо, Фил (род. 1968) — американский музыкант.
 Ансельмо, Хуан (1902—1975) — уругвайский футболист.

Топонимы США 
  — деревня в Небраске.
  — городок в Калифорнии.
  — малая река в Калифорнии.

См. также 
 Ансель
 
 Ansell
 Ансельм
 Ансельмино